«Гева́ндхауз», «Гева́ндхаус» () — городской концертный зал (филармония) в немецком городе Лейпциг на западе федеральной земли Саксония. С 1781 года домашняя сцена одноимённого оркестра, хора Гевандхауса и целого ряда камерных музыкальных ансамблей.

Современное здание Гевандхауса, расположенное на площади Августа () и открытое в 1981 году, является третьим по счёту, зачастую называется новым Гевандхаусом.

Первый Гевандхаус 

Изначально Гевандхаус находился в историческом центре города в современном Медном переулке (), и был построен в 1498 году в качестве цейхгауза, имея форму латинской буквы L. После того, как позднее второй этаж здания стал использоваться суконщиками, то есть торговцами тканями, оно получило своё известное название Гевандхаус (=дом тканей).

Музыкальная история Гевандхауса связана с музицирующим обществом Großes Concert, основанным в 1743 году и дававшим публичные концерты в большом зале гостиницы Drey Schwanen. Поскольку со временем концерты стали важной частью городской жизни, вскоре встал вопрос о приобретении собственного помещения. В 1781 году оркестр перебрался в Гевандхаус, где на третьем этаже городским архитектором Иоганном Карлом Фридрихом Дауте (, 1746—1816) в 1780—1781 годах был обустроен один из первых специализированных концертных залов Европы, способный принять до 500 человек и открытый 25 ноября 1781 года. В мае 1789 года здесь выступал Моцарт.

Потолок вытянутого по продольной оси концертного зала был украшен росписью кисти Адама Фридриха Эзера, утерянной при реставрации 1833 года, что в своё время вызвало большой скандал. Новое декоративное оформление зала было поручено дрезденскому архитектору и художнику Вольдемару Херманну (, 1807—1878). Повторные работы последовали в 1842 году, когда число мест было увеличено до тысячи, и в 1872 году.

В XIX веке в Гевандхаусе, в том числе благодаря своей уникальной акустике быстро снискавшем европейскую популярность, состоялись премьеры произведений Бетховена, Шуберта, Шумана, Мендельсона Бартольди, Вагнера и Брамса, принадлежащих в настоящее время к постоянному репертуару практически любого оркестра. Одним из самых влиятельных капельмейстеров этого периода был Феликс Мендельсон Бартольди, реорганизовавший оркестр на профессиональных началах.

В связи со стремительным ростом численности населения во второй половине XIX столетия, потребовавшего обновления городской инфраструктуры, в 1884 году юго-западнее исторического центра, в так называемом Квартале музыки () был открыт Новый концертный зал (), в связи с чем средневековое здание Гевандхауса стало называться соответственно Старый Гевандхаус, продолжая периодически использоваться для концертов вплоть до 1886 года.

В 1893—1896 годах старый Гевандхаус был частично разобран, при этом немногие оставшиеся фрагменты постройки были интегрированы в Городской торговый дом () — вероятно, первый в мире павильон для выставки образцов промышленных товаров, успех которого стал решающим импульсом для реформы Лейпцигской ярмарки.

Новый концертный зал (второй Гевандхаус) 

Так называемый второй Гевандхаус, возведённый в 1882—1884 годах Хайно Шмиденом по проекту Мартина Гропиуса и из наследства Франца Доминика Грасси (, 1801—1880), был открыт 11 декабря 1884 года. Скульптурное оформление здания было доверено Отто Лессингу. Большой зал был рассчитан на 1700 зрителей, зал камерной музыки — на 650 человек.

С 1892 года перед главным входом находилось скульптурное изображение Феликса Мендельсона Бартольди, из-за еврейского происхождения композитора снесённое в 1936 году после прихода к власти национал-социалистов.

Считается, что новый концертный зал Лейпцига стал одним из прообразов для сооружённого в 1900 году бостонского Symphony Hall.

Серьёзно пострадавшее в ходе авианалётов во время Второй мировой войны здание второго Гевандхауса, несмотря на протесты горожан, было снесено 29 марта 1968 года. В настоящее время на этом месте находится Центр гуманитарных наук Лейпцигского университета, построенный в 2002 году.

Из-за разрушения основной площадки в послевоенные годы концерты Гевандхаус-оркестра проводились в кинотеатре Capitol (1944—1945) и затем в Конгресс-холле (1946—1981).

Третий Гевандхаус 

20 января 1977 года на площади Карла Маркса (современная площадь Августа), на месте разрушенного во время войны здания Городского музея и напротив Оперного театра, состоялась закладка современного и третьего по счёту Гевандхауса, который стал единственным концертным залом, сооружённым во времена ГДР. Строительство нового здания городской филармонии по проекту Рудольфа Шкоды, Эберхарда Гёшеля, Фолькера Зига и Винфрида Щиголейта под руководством Петера Кунце было завершено в 1981 году, став одной из крупнейших строительных площадок республики.

8 октября 1981 года третий Гевандхаус был открыт торжественным концертом под руководством Курта Мазура, руководившего тогда Гевандхаус-оркестром.

Большой зал овальной формы с его уникальной акустикой предлагает место для 1900 человек; малый зал, с 1997 года носящий имя Феликса Мендельсона Бартольди, — для 498 человек. В фойе посетителей встречает монументальная потолочная роспись Песнь жизни () площадью 714 m² работы Зигхарда Гилле — крупнейшее потолочное полотно Европы.

В октябре 1989 года, в преддверии Мирной революции Гевандхаус — по инициативе Курта Мазура — стал одной из площадок актуальных политических дискуссий, предложив тем самым трибуну для оппозиции правящему режиму СЕПГ.

Примечания

Литература 
 
 Das Neue Gewandhaus. Wie es seinen Ort fand und seine Gestalt bekam // Bauen in Leipzig 1945—1990. Leipzig 2003. S. 211—215. ISBN 3-89819-159-1
 Kaufmann, Christoph: Von einem Abriss wird abgeraten. Das Gewandhaus zu Leipzig zwischen 1944 und 1968 (Hrsg. vom Leipziger Geschichtsverein). Beucha, Sax-Verlag, 1996. ISBN 3-930076-41-1
 Skoda, Rudolf: Neues Gewandhaus Leipzig. Berlin, Verlag für Bauwesen, 1985.
 Skoda, Rudolf: Die Leipziger Gewandhausbauten. Konzertgebäude im internationalen Vergleich. Berlin, Verlag für Bauwesen, 2001. ISBN 3-345-00781-9

Ссылки 

Появились в 1781 году
Филармонии
Концертные залы Германии
Достопримечательности Лейпцига
Здания и сооружения Лейпцига
Музыка в Лейпциге
Здания и сооружения, заложенные в 1977 году